Sonata per pianoforte n. 13 di Ludwig van Beethoven
 Sonata per pianoforte n. 13 di Wolfgang Amadeus Mozart
 Sonata per pianoforte n. 13 di Franz Schubert